Суперкубок Саудівської Аравії з футболу 2021  — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 6 січня 2022 року між чемпіоном Саудівської Аравії клубом Аль-Гіляль та володарем Королівського кубка Саудівської Аравії клубом Аль-Фейсали.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на goalzz
 Матч на globalsportsarchive

2021
Саудівська Аравія
Січень 2022
2022 в спорті Саудівської Аравії